Rozemarijn (plant), een plantensoort
 Rozemarijn (voornaam), een meisjesnaam
 Rozemarijntje, kinderboek van W.G. van de Hulst (1933)